Welford – miejscowość w hrabstwie Berkshire (Anglia)
 Welford – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)
 Welford-on-Avon – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)